Ел Моино има више значења:

 Ел Моино (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Моино (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику